El término ball puede hacer referencia a:

 Ball, el primer juego de Game & Watch.
 bola mala, expresión utilizada en béisbol.
 la abreviatura botánica para John Ball.
 Ball, una localidad de Luisiana, Estados Unidos.
 Ball, un álbum de la banda Iron Butterfly.